Manuel Carrascalão ist der Name folgender Personen: 

 Manuel Carrascalão (1933–2009), osttimoresischer Politiker und Diplomat
 Manuel Carrascalão (auch Manuelito oder Manelito; † 1999), Sohn von Manuel Carrascalão, siehe Massaker im Haus von Manuel Carrascalão
 Manuel Viegas Carrascalão (1901–1977), portugiesischer Anarchist und Verbannter